Dornier («Дорнье́») — немецкая авиастроительная компания, основанная изначально в 1914 году под Клаудиуса Дорнье и превратившаяся в отдельное предприятие в 1922. Компания занималась строительством летающих лодок, в дальнейшем — и бомбардировщиков для Люфтваффе.

История 
Начав свою карьеру в компании «Цеппелин люфтшифсбау» в 1910 году, Клаудиус Дорнье произвёл впечатление на своего руководителя, графа фон Цеппелина. В итоге в 1914 году Цеппелин создает в Фридрихсхафене дочернюю компанию «Цеппелин верке Линдау ГмбХ», специально для конструирования самолётов по оригинальным идеям Дорнье. С 1915 по 1918 годы Дорнье возглавлял производство цельнометаллических самолётов, включая большие летающие лодки.

Первым самолётом Дорнье была большая летающая лодка Rs.I, которая выделялась своими размерами и впервые используемым в Германии дюралем. Лодка была спущена на воду в октябре 1915 года, но была разбита ещё до первого полета. За ней последовали ещё три цельнометаллические летающие лодки — Rs.II, III, IV, построенные на «Цеппелин Линдау» в последующие три года.

В 1916 году конструкторское бюро Дорнье было переведено в Симос под Фридрихсгафеном, где оно вело работу не только над гидросамолетами. В 1917 году взлетел двухместный истребитель-штурмовик CL.I, построенный для проверки разработок Дорнье в области работающей обшивки. Одноместный истребитель D.I построенный в 1918 году имел фюзеляж с работающей обшивкой, свободнонесущее крыло с торсионной коробкой и сбрасываемым топливным баком под фюзеляжем. Но самолёты разработки Дорнье были скорее опытами в области технологии, чем серьёзными попытками создать серийные образцы. Ни один из них не был запущен в серийное производство.

После окончания Первой мировой войны Дорнье переключился на коммерческую авиацию. 31 июля 1919 года полетела шестиместная пассажирская лодка Gs.I. Она отличалась устойчивым широким корпусом со спонсонами-«штуммелями», ставшими визитной карточкой Дорнье на многие последующие годы. Летающая лодка имела большой успех, но после демонстрации в Голландии союзники потребовали её разрушения, как самолёта, попадающего под запрещения Контрольной комиссии. Gs.I была потоплена у Киля 25 апреля 1920 года, а работа по достройке двух девятиместных Gs.II не была закончена.

На заводе в Манцеле, где продолжал работать Дорнье, стали выпускаться небольшие самолёты, укладывающийся в ограничения, установленные союзниками — маленький пятиместный Cs.II Дельфин (полетевший 24 ноября 1920 года, на следующий год последовал его сухопутный вариант С.III Комета) и двухместная летающая лодка Либелла-I.

В 1922 году «Цеппелин верке Линдау ГмбХ» стала называться «Дорнье металлбаутен ГмбХ». Так как производство больших самолётов в Германии после Первой мировой войны было запрещено, то Клодиус Дорнье начал производство летающей лодки Gs.II, названной им «Wal» («Кит»), в Италии, на созданной в Марина-ди-Пиза дочерней фирме CMASA. Первая летающая лодка полетела 6 ноября 1922 года. Эти лодки использовались для почтовых и пассажирских перевозок в 1920—1930 гг., количество построенных за тот период машин превысило 260 экземпляров. Самолёт строился по лицензии в Японии, Голландии и Испании.

Тем временем работа в Манцеле ограничивалась в основном выпуском небольших коммерческих Дельфина и Кометы, а с 1925 года — шестиместного Меркура. Тайно работали и над военными самолётами, включая Do.Н Фальке и Зеефальке — цельнометаллическим свободнонесущим истребителем-монопланом с поплавковым и колесным шасси, прототип которого поднялся в воздух 1 ноября 1922 года. Лицензию на истребитель приобрела Кавасаки, хотя и не использовала её.

Ещё одним военным самолётом, созданным в середине 1920-х, стал Do.D — двухпоплавковый бомбардировщик-торпедоносец, который впервые полетел в июле 1926 года и поступил на вооружение югославской морской авиации.

В 1926 году Дорнье перебрался в Швейцарию, где основал новую фирму «AR фюр Дорнье флюгцойг» и начал проектирование самой большой для того времени летающей лодки — 12-моторной Do X, с 1932 года Дорнье вновь стал работать в Германии, возглавив фирму Dornier-Werke GmbH.

Тяжелые бомбардировщики Dornier Do 23 (модификация Dornier Do 11) — 282 машины, производились в 1934—1935 гг.

Вторая мировая война 

Ещё перед Второй мировой войной Дорнье создал средний бомбардировщик До-17, являвшийся одним из основных бомбардировщиков Люфтваффе (выпускался с 1937 по 1940 гг.), затем усовершенствованный и применявшийся в военных действиях под обозначением До-217 (выпуск с ноября 1940 по май 1944 года, 1905 машин).
Проектировался тяжёлый бомбардировщик Dornier Do 317 (развитие Dornier Do 217).

Построено 105 экземпляров лёгких бомбардировщиков/разведчиков Do 215.

Были поставлены Люфтваффе 150 летающих лодок Dornier Do 18 (выполняющих роль морских разведчиков дальнего действия) и 279 Dornier Do 24.

На предприятиях фирмы производился известный истребитель Focke-Wulf Fw.190, также за 1944 г. были произведены 258 тяжёлых истребителей Me.410.

В конце войны была создана революционная конструкция — тяжёлый истребитель Do 335 «Pfeil», с двумя тандемно расположенными двигателями.

Послевоенный период 
После Второй мировой войны фирма Дорнье занималась производством самолётов для частного пользования, возобновив свою деятельность в Испании в 1949 году, а в июне 1954 года состоялся первый полет самолёта Do 25, который имел один двигатель ENMA Tайгер (ENMA Tiger) мощностью 150 л. с.. 50 похожих самолётов появились впоследствии под обозначением CASA C-127.
Разработанный на основе этого самолёта опытный Do 27 поднялся в воздух 8 апреля 1955 года. Производство Do 27A осуществлялось в Германии на заводе Дорнье-Верке.

Сам Дорнье в 1962 году отказался от руководства фирмой и уехал в Швейцарию.

Авиационные проекты

до 1933 
 Dornier Gs  (1919)
 Dornier Do A Libelle (I 1921, III переработанный Do 12)
 Dornier Spatz  (1922)
 Dornier Do B Murkur (развитие Do C, 1926)
 Dornier Do C Komet (I 1921, II 1922, III 1926)
 Dornier Do C 2, 3, 4 
 Dornier Do D (1929)
 Dornier Do E (1924)
 Dornier Do F (1932, преобразован в Do 11, 13, 23)
 Dornier Do G Grief (отменённый проект, 1920)
 Dornier Do H Falke (1922, Dornier-Zeppelin D.I)

 Dornier Do J Wal (1922)
 Dornier Do K (K 1 1929, K 2 1929, K 3 1931)
 Dornier Do L Delphin (I 1920, II 1921, III 1927)

 Dornier Do N (разработан как японский Ka 87, 1926)
 Dornier Do O Wal  (1924)
 Dornier Do P (1930)

 Dornier Do R.2 and R.4 Superwal (1924)
 Dornier Do S (1930)
 Dornier Do T 
 Dornier Do U 

 Dornier Do X (1929)
 Dornier Do Y (1930, переработан в Do 15)

1933—1945 
 Dornier Do 10
 Dornier Do 11
 Dornier Do 12
 Dornier Do 13
 Dornier Do 14 (прототип)
 Dornier Do 15
 Dornier Do 16 (летающая лодка, ~250 экз.)
 Dornier Do 17
 Dornier Do 18
  (четырёхмоторный тяжёлый бомбардировщик, 3 экз.)
 Dornier Do 22 (летающая лодка, ~30 экз.)
 Dornier Do 23 (средний бомбардировщик, 282 экз.)
 Dornier Do 24 (летающая лодка, 279 экз.)

 Dornier Do 26 (проект летающей лодки с крылом «крылья чайки», 6 экз.)
 Dornier Do 212 (прототип летающей лодки/самолёта-амфибии)
 Dornier Do 214 (проект)
 Dornier Do 215 (лёгкий бомбардировщик / разведчик, на базе Do 217)
 Dornier Do 216 (проект)
 Dornier Do 217 (1905 экз.)
 Dornier Do 247 (проект)
 Dornier Do 317
 Dornier Do 335 «Pfeil»

Послевоенные 

 Dornier Do 25 (прототип для Do 27)
 Dornier Do 27
 Dornier Do 28
 Dornier Do 29
 Dornier Do 31
 Dornier Do 32 (вертолёт)
 Dornier Do 128
 Dornier 228
 Dornier Do 231
 Dassault/Dornier Alpha Jet
 Dornier 328
 Fairchild Dornier 328JET
 Fairchild Dornier 528JET
 Fairchild Dornier 728JET
 Fairchild Dornier 928JET
 Dornier Seawings Seastar
 Dornier S-Ray 007
 SAIA 90 (совместно с FMA)

Автомобильные проекты 
 Dornier Delta
 Dornier Delta II, разработана для автопроизводителя Hymer

Прочее 
Была образована дочерняя компания Dornier MedTech, работающая в сотрудничестве с европейским оборонным ведомством EADS. Ею были разработаны различные приборы, такие как аппарат ударно-волновой терапии Dornier S, HM3 и Compact Delta для лечения почечнокаменной болезни, также различный лазерный инструментарий.

В 1990 году по заказу Европейского космического агентства Dornier GmbH была создана камера  (FOC), установленная на космическом телескопе «Хаббл», до замены её в 2002 году на .

См. также 
 Fairchild Aircraft (в 1996 году Fairchild была приобретена немецкая авиастроительная компания Dornier Luftfahrt GmbH с образованием совместного предприятия Fairchild Dornier и одноимённой марки самолётов).

Примечания

Ссылки 

 Музей Dornier
 У. Грин Дорнье из книги «Крылья люфтваффе (Боевые самолёты Третьего Рейха)» из серии «История авиационной техники» (приложение к бюллетеню Техническая информация), выпуск #4, — Москва, ОНТИ ЦАГИ, 1994—1996

Dornier
Авиастроительные компании Германии